Lone Pine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lone Pine Township (Arkansas)
 Lone Pine Township (Minnesota)